A Wikiversidade em alemão (na versão em língua alemã: Wikiversity)<ref>Página principal da Wikiversidade em alemão de.wikiversity.org Página acessada em 17 de abril de 2009.</ref> uma versão do projeto wiki Wikiversidade em língua alemã, criada em 16 de agosto de 2005. É a terceira maior Wikiversidade das 10 versões, com 16.532 páginas no total, dentre estas, 2007 consideradas "boas", 153.294 de edições, 11 administradores, 4.822 usuários e 1.017 imagens em 4 de abril de 2009 O lema da Wikiversidade em alemão é: Lernen und Lehre'' ().

Wikiversidade